Касия Лонгина (; * около 35 г.) e римска аристократка от 1 век.

Произход 
Дъщеря е на Юния Лепида (пра-правнучка на император Август), дъщеря на Гай Апий Юний Силан и първата му съпруга Емилия Лепида, дъщеря на Луций Емилий Павел и Юлия Младша и на Гай Касий Лонгин, син на Луций Касий Лонгин и Елия, дъщеря на юриста Квинт Елий Туберон. Сестра е на Касий Лепид (* около 55 г.), който има дъщеря Касия Лепида (* около 80 г.). Баща ѝ Гай Касий Лонгин е юрист и суфектконсул през 30 г.

Фамилия 
Тя се омъжва за генерал Гней Домиций Корбулон. Съпругът ѝ e полубрат на Милония Цезония, четвъртата жена на император Калигула. Той е през 39 г. суфектконсул, през 52 г. е управител на провинция Азия и се самоубива през 67 г. в Коринт, след като получава съобщение от Нерон да се самоубие.

Касия Лонгина има две дъщери:
 Домиция Корбула (* 47 г.), която се омъжва за сенатора Луций Аний Винициан
 Домиция Лонгина (* 53; † 126 г.), която става 70 г. римска императрица, съпруга на Домициан

Баба е на Тит Флавий Цезар (* 73; † 82/83), който е наследник на трона на император Домициан.

Източници 

 Levick (2002), p. 200

Жени от Древен Рим
Касии
Юлиево-Клавдиева династия
Флавиева династия